Игры в Группе G на чемпионате мира 1998 года проходили с 15 по 26 июня 1998 год. Группа состояла из Англии, Туниса, Румынии и Колумбии.

В последнем рейтинге сборных ФИФА на момент начала чемпионата Англия была на 5-м месте, Тунис — на 21-м, Румыния — на 22-м и Колумбия на 10-м месте. В плей-офф команда, занявшая 1-е место, играла с командой, занявшей 2-е место в Группе H, а команда, занявшая 2-е место, играла с победителем Группы H.

Англия — Тунис

Румыния — Колумбия

Колумбия — Тунис

Румыния — Англия

Колумбия — Англия

Румыния — Тунис 

Чемпионат мира по футболу 1998